Biografies:
 Paul Wight (1972), lluitador estatunidenc conegut com The Big Show
 Robert Wight (1796–1872), metge i botànic escocès conegut com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura Wight
 William Franklin Wight (1874–1954), botànic anglès, conegut com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura W.Wight
 Toponímia:
 Illa de Wight, illa del Regne Unit